Dispacci dal fronte (storie mai raccontate) è una raccolta di undici reportage, undici modi di raccontare i fatti, ma anche undici differenti scuole di giornalismo a confronto: un libro che parla del difficile mestiere dell'inviato di guerra. Undici inviati speciali hanno scritto articoli inediti sui più recenti conflitti che hanno infiammato il mondo contemporaneo, dall'Europa al Medio Oriente, dall'Africa all'Asia, che si concludono con un reportage fotografico che documenta la tragedia della guerra.

L'introduzione è di Mimmo Càndito, corrispondente di guerra per La Stampa e presidente italiano di Reporters sans frontièrs.

Il volume verrà ufficialmente presentato l'8 aprile 2008 a Perugia, nel corso del II Festival del giornalismo.

Reportage
Il Paese che non c'è - di Domenico Affinito (inviato della Redazione Contenuti Digitali Rcs MediaGroup e vice presidente di RSF Italia)
Dietro le quinte - di Toni Capuozzo (vicedirettore del TG5)
Una lotteria con la vita - di Tiziana Ferrario (inviata di politica estera del TG1)
Rwanda, la guerra dei machete - di Toni Fontana (inviato de l'Unità)
Non più bambini - di Claudio Monici (inviato speciale per Avvenire)
Iran, la frontiera dei martiri - di Alberto Negri (inviato speciale de Il Sole 24 ore)
Nel nome di Gaza - di Stella Pende (inviata speciale di Panorama)
C'è della birra al Palestine? - di Giovanni Porzio (inviato di Panorama)
Cronache bizantine - di Ennio Remondino (inviato speciale del TG1)
Azerbaijan, il Paese delle guerre radenti - di Francesca Sforza (caporedattore servizio esteri de La Stampa)
Sotto tiro - di Livio Senigalliesi (fotogiornalista indipendente)

Edizioni 

Saggi di autori italiani
Inchieste giornalistiche
Opere letterarie di guerra